Ziemia obiecana peut faire référence à :

 Ziemia obiecana, film polonais réalisé par Andrzej Wajda, sorti en 1975;
 Ziemia obiecana, série polonaise réalisée par Andrzej Wajda basée sur le film, diffusée à partir du 21 mai 1978.